Буенос Аирес има више значења:

 Буенос Аирес
 Буенос Аирес, Ранчо (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Буенос Аирес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Буенос Аирес, Колинас дел Реал (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Буенос Аирес, Ранчо Терикез (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Буенос Аирес (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Буенос Аирес (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Буенос Аирес, Гранхас (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Буенос Аирес (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Буенос Аирес, Лоте 22 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Буенос Аирес, Лоте 23 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Буенос Аирес, Лоте 43 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Буенос Аирес (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Буенос Аирес (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Буенос Аирес (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Буенос Аирес (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Буенос Аирес (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Буенос Аирес (Артеага, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Буенос Аирес (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Буенос Аирес (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Буенос Аирес (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Буенос Аирес (Сан Буенавентура), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Буенос Аирес (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Буенос Аирес (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Буенос Аирес (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Буенос Аирес (Минатитлан, Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Буенос Аирес (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенос Аирес, Лимонсито (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенос Аирес (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенос Аирес (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенос Аирес (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенос Аирес, Салем (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенос Аирес (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенос Аирес (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенос Аирес (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенос Аирес (Чапултенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенос Аирес (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенос Аирес (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенос Аирес (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенос Аирес (Уитиупан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенос Аирес (Исхуатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенос Аирес (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенос Аирес (Ла Либертад), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенос Аирес (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенос Аирес (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенос Аирес (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенос Аирес (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенос Аирес, Лос Андес (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенос Аирес (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенос Аирес, Сентро Културал (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенос Аирес (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенос Аирес (Пантепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенос Аирес (Пичукалко), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенос Аирес (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенос Аирес (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенос Аирес (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенос Аирес (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенос Аирес (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенос Аирес (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенос Аирес (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенос Аирес (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенос Аирес (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенос Аирес (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенос Аирес, Лос Туканес (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенос Аирес (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Буенос Аирес (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Буенос Аирес, Кампо Дос (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Буенос Аирес, Кампо Дос и Медио (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Буенос Аирес, Кампо Куатро (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Буенос Аирес, Кампо Трес (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Буенос Аирес, Кампо Уно (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Буенос Аирес (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Буенос Аирес, Чапаријентас (Инде), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Буенос Аирес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Буенос Аирес (Назас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Буенос Аирес (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Буенос Аирес (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Буенос Аирес (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Буенос Аирес, Ел Серито (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Буенос Аирес (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Буенос Аирес (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Буенос Аирес (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Буенос Аирес (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Буенос Аирес (Куахиникуилапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Буенос Аирес, Лома де Буенос Аирес (Флоренсио Виљареал), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Буенос Аирес (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Буенос Аирес (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Буенос Аирес (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Буенос Аирес (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Буенос Аирес (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Буенос Аирес (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Буенос Аирес (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Буенос Аирес (Остотипакиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Буенос Аирес (Уехукиља ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Буенос Аирес (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Буенос Аирес (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Буенос Аирес (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Буенос Аирес (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Буенос Аирес (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Буенос Аирес (Алмолоја де Алкисирас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Буенос Аирес (Хикипилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Буенос Аирес, Гранха (Зумпанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Буенос Аирес (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Буенос Аирес (Артеага, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Буенос Аирес (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Буенос Аирес (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Буенос Аирес (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Буенос Аирес (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Буенос Аирес (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Буенос Аирес (Хала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Буенос Аирес (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Буенос Аирес (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Буенос Аирес (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Буенос Аирес (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Буенос Аирес (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Буенос Аирес (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Буенос Аирес (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Буенос Аирес (Санта Катарина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Буенос Аирес (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Буенос Аирес (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Буенос Аирес (Кујамекалко Виља де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Буенос Аирес (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Буенос Аирес (Сан Хосе Чилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Буенос Аирес (Сан Хосе Индепенденсија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Буенос Аирес (Сан Мигел Кезалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Буенос Аирес (Санто Доминго Тевантепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Буенос Аирес (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Буенос Аирес (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Буенос Аирес (Атојатемпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Буенос Аирес, Преса Сан Франсиско (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Буенос Аирес, Ла Мадрид (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Буенос Аирес (Хопала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Буенос Аирес, Синко де Мајо (Лафрагва), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Буенос Аирес (Окотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Буенос Аирес (Тенампулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Буенос Аирес (Сочитлан Тодос Сантос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Буенос Аирес, Ел Апартадеро (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Буенос Аирес (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Буенос Аирес (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Буенос Аирес (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Буенос Аирес (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Буенос Аирес (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Буенос Аирес (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Буенос Аирес (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Буенос Аирес (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Буенос Аирес (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Буенос Аирес, Тирадо (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Буенос Аирес (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Буенос Аирес (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Буенос Аирес (Бенхамин Иљ), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Буенос Аирес (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Буенос Аирес (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Буенос Аирес, Лос Наполес (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Буенос Аирес (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Буенос Аирес (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Буенос Аирес (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Буенос Аирес (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Буенос Аирес (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Буенос Аирес (Такоталпа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Буенос Аирес (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Буенос Аирес (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Буенос Аирес, Лас Парселас (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Буенос Аирес (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Буенос Аирес, Долорес дел Анхел Мартинез (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Буенос Аирес, Франк Латофскј Смит (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Буенос Аирес (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Буенос Аирес (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Буенос Аирес (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Буенос Аирес, Ранчо Вијехо (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Буенос Аирес (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Буенос Аирес (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Буенос Аирес (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Буенос Аирес (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Буенос Аирес (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенос Аирес (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенос Аирес (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенос Аирес (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенос Аирес (Астасинга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенос Аирес (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенос Аирес (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенос Аирес (Серо Азул), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенос Аирес (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенос Аирес (Којутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенос Аирес (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенос Аирес (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенос Аирес (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенос Аирес (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенос Аирес (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенос Аирес (Маријано Ескобедо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенос Аирес (Минатитлан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенос Аирес (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенос Аирес, Километро 3 (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенос Аирес, Пуебло Вијехо (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенос Аирес (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенос Аирес (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенос Аирес, Ел Иго (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенос Аирес, Ел Манте (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенос Аирес (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенос Аирес (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенос Аирес (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенос Аирес (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенос Аирес, Сан Исидро (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенос Аирес (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенос Аирес, Илда Рејна (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенос Аирес, Нора Берта (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенос Аирес (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенос Аирес (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенос Аирес (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенос Аирес (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенос Аирес (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенос Аирес (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенос Аирес (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенос Аирес (Зозоколко де Идалго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенос Аирес (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенос Аирес (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенос Аирес (Панаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Буенос Аирес (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Буенос Аирес (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Буенос Аирес (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Буенос Аирес (Табаско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику